Freshfield ist der Familienname von:

 Douglas Freshfield (1845–1934), britischer Geograph und Bergsteiger sowie Präsident der Royal Geographical Society

Sonstiges:
 Freshfield-Nunatak, ein nach Douglas Freshfield benannter Nunatak im Coatsland, Antarktika
 Kap Freshfield, ein nach Douglas Freshfield benanntes Kap an der George-V.-Küste, Antarktika